En français, la main est la partie du membre supérieur humain située à l’extrémité de l’avant-bras.

En anglais, main est un adjectif qui signifie principal.

Nom commun 
Main peut désigner :
 main, en métrologie, une unité de mesure du système impérial d'unités ;
 main, dans un jeu de cartes, l'ensemble des cartes tenues par un joueur ;
 main, un hiéroglyphe égyptien ;
 La Main, une secte ninja fictive dans les Marvel Comics ;
 main (en français, principal), en informatique, le nom couramment donné à la fonction principale d'un programme, et par extension au fichier la contenant ;
 main, dans l'industrie papetière,
 un groupe de 25 feuilles de papier ;
 le type de retour tactile d'un papier, sa « raideur », mesurée par le rapport entre l’épaisseur de la feuille et son grammage.

Toponyme 

 Ma'in, parfois orthographié Main ou Maïn, un petit royaume d'Arabie (territoire de l'actuel Yémen) dans les derniers siècles avant l'ère chrétienne ;
 Main, une station aérienne du métro de Chicago, aux États-Unis ;
 Main Street (en français, rue principale ou grande rue), un nom de rue très courant dans le monde anglophone.

Hydronyme 

 Main, une rivière d'Allemagne ;
 Rivière Main, une rivière de Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada.

Patronyme 

 Main, évêque de Rennes ;
 Albert Russell Main, zoologiste australien ;
 Barbara York Main, arachnologue australienne ;
 Grant Main, médaillé d'or olympique canadien en aviron ;
 Kent Main, coureur cycliste sud-africain ;
 Lorne Main (1930-2019), joueur de tennis canadien ;
 Marjorie Main, actrice américaine ;
 Robert Main, astronome anglais ;
Stephanie Main, patineuse artistique britannique ;
  (1954-), sculpteur américain.

Œuvres 

 La Main, une nouvelle de Guy de Maupassant publiée en 1883 ;
 La Main, un film muet français réalisé par Henry Bérény (1909) ;
 La Main, un court métrage d'animation tchécoslovaque de Jiří Trnka (1965) ;
 La Main, un roman de Georges Simenon (1968) ;
 La Main, un film français réalisé par Henri Glaeser (1969).

Voir aussi 
 Mains d'Anvers, des pâtisseries belges
 Main de Saint-Flour, une légende et un lieu faisant partie du patrimoine culturel de la ville de Saint-Flour
 
 Main de justice

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de titre